Коринет — в древнегреческой мифологии прозвище двух героев: Перифета и Арейфоя.